Карденас (исп. Cárdenas) — многозначный термин.

Топоним 
 Карденас — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо)
 Карденас — город и муниципалитет в Мексике, входит в штат Сан-Луис-Потоси
 Карденас — муниципалитет в Мексике, штат Табаско, с административным центром в городе Эройка-Карденас
 Карденас — город и муниципалитет на Кубе, в провинции Матансас

Составные названия

Фамилия 
 Карденас, Алексис (род. 1976) — венесуэльский скрипач.
 Карденас, Бернардино де (1562—1668) — перуанский монах, миссионер-францисканец в Южной Америке: Перу, Боливия.
 Карденас, Виктор (род. 1965) — венесуэльский актёр, продюсер, сценарист, а также практикующий адвокат.
 Карденас, Виктор Уго (род. 1951) — боливийский политик.
 Карденас, Гарсия Лопес де — испанский конкистадор XVI века, исследователь юго-западных территорий современных США.
 Карденас, Куаутемок (род. 1934) — мексиканский политик.
 Карденас, Ласаро (1895—1970) — президент Мексики с 1934 по 1940 год.
 Карденас, Нэнси (1934—1994) — мексиканская журналистка, ЛГБТ-активистка, драматург, театральный режиссёр.
 Карденас, Рауль (1928—2016) — мексиканский футболист, выступавший на позиции защитника, а также знаменитый тренер.
 Карденас, Серхио (род. 1951) — мексиканский дирижёр и композитор.
 Карденас, Стив (род. 1974) — американский мастер боевых искусств и актёр.
 Карденас, Феликс (род. 1973) — колумбийский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Карденас, Хавьер Вальдес (1967—2017) — мексиканский журналист, известен публикациями об организованной преступности и торговле наркотиками. Убит.
 Карденас, Хосе Мария (род. 1985) — мексиканский футболист, вингер клуба «Тихуана» и сборной Мексики.